«Весна́ свяще́нная» () — балет русского композитора Игоря Стравинского, премьера которого состоялась  в театре Елисейских Полей в Париже. Автор декораций, костюмов, либретто — Николай Рерих, хореограф — Вацлав Нижинский, импресарио — Сергей Дягилев.

История создания 
В основу замысла «Весны священной» лёг сон Стравинского, в котором он увидел древний ритуал — молодая девушка в окружении старцев танцует до изнеможения, чтобы пробудить весну, и погибает. Работал над музыкой Стравинский одновременно с Рерихом, который писал эскизы к декорациям и костюмам. По воспоминаниям Рериха, именно он был автором либретто:

Конлан негодует на Нижинскую, которая в своей книге наврала. Выходит по ней, что идея «Весны» принадлежит Нижинскому. По другому письму Конлана, Стравинский во сне получил идею «Весны». Для меня и места не остается. Между тем я получал гонорар не только как декоратор, но и как либреттист.

Труд хореографа давался Нижинскому непросто. Будучи одарённым танцовщиком, он, занявшись постановкой балета, столкнулся с собственным неумением ясно выражать свои мысли и излагать коллегам-артистам своё (и дягилевское) видение того, что должно происходить на сцене. Поставить «Весну священную» стоило ему, равно как и Стравинскому с Дягилевым, немалого труда, что, впрочем, совершенно не оценила публика. Во время премьеры балета, которая состоялась 29 мая в театре Елисейских полей, зрители пришли в такое негодование от музыки Стравинского, что освистали балет и не уделили должного внимания оригинальности и сложности хореографии на тему языческих обрядов. Балерина Ромола Пульска, будущая жена Нижинского, присутствовала на премьере и впоследствии описала происходившее:

Тем не менее «Весна священная» оставалась одним из любимых балетов Дягилева. По свидетельству Николая Рериха, он считал, что публика ещё оценит эту постановку, и говорил:

Рерих также писал:

В зимнем сезоне  года Дягилев решил представить «Весну священную» в новой хореографии Леонида Мясина. Премьера состоялась 14 декабря в Париже. Стравинский объявил в прессе, что находит новую хореографию более удачной, чем постановку Нижинского. «Мясин не только ухватил с удивительной проницательностью характер произведения, но и изобрёл для „Весны священной“ и новый танцевальный образ. …Мне сейчас кажется, что настало время отойти от полного соответствия танца восьмушкам, двойным восьмушкам, тактам и пр. Танец в нашей новой интерпретации метрически соответствует только целым периодам». В то же время Сергей Григорьев и Андрей Левинсон полагали, что версия Мясина более абстрактна, а движения более механистические.

Содержание 
Сюжет как таковой в балете отсутствует. Содержание «Весны священной» композитор излагает следующим образом: «Светлое Воскресение природы, которая возрождается к новой жизни, воскрешение полное, стихийное воскрешение зачатия всемирного».

Рассвет. Племя собирается на праздник Священной весны. Начинается веселье, пляски. Игры возбуждают всех. Действо умыкания жен сменяется хороводами. Далее начинаются молодеческие мужские игры, демонстрирующие силу и удаль. Появляются старцы во главе со Старейшим-Мудрейшим. Обряд поклонения земле с ритуальным поцелуем земли Старейшим-Мудрейшим завершает яростное «Выплясывание земли».

Глухой ночью девушки избирают великую жертву. Одна из них, Избранная, представ перед богом, сделается заступницей племени. Старцы начинают священный обряд.

Структура балета 
Часть I. Поцелуй земли
 Вступление
 Весенние гадания. Пляски щеголих (Les augures printaniers. Danses des adolescentes)
 Игра умыкания (Jeu du rapt)
 Вешние хороводы (Rondes printanières)
 Игра двух городов (Jeu des cités rivales)
 Шествие Старейшего-Мудрейшего (Cortège du sage)
 Поцелуй земли (Старейший-Мудрейший) (Le sage)
 Выплясывание земли (Danse de la terre)
Часть II. Великая жертва
 Вступление
 Тайные игры девушек. Хождение по кругам (Cercles mystérieux des adolescentes)
 Величание избранной (Glorification de l'Élue)
 Взывание к праотцам (Évocation des ancêtres)
 Действо старцев — человечьих праотцов (Action rituelle des ancêtres)
 Великая священная пляска (Избранница) (Danse sacrale (l'Élue))

Интересные факты 

 Композитор Игорь Стравинский долгое время жил в Швейцарии в окрестностях города Монтрё. Именно там он написал «Весну священную». В честь этого названа одна из улиц в Кларане: Rue du Sacre du Printemps (улица Священной Весны). Что интересно, ранее в этом же городе некоторое время жил Петр Ильич Чайковский, и здесь им был написан концерт для скрипки с оркестром D-dur.
 Журнал венского Сецессиона назывался «Ver Sacrum» — по-латыни, «весна священная».
 «Весна Священная» явилась одним из 27 музыкальных произведений, записанных на золотой пластинке «Вояджера» — первой фонограммы, отправленной за пределы солнечной системы для внеземных цивилизаций.
 Первое скандальное представление балета 29 мая 1913 года было реконструировано в художественном фильме «Коко Шанель и Игорь Стравинский», снятом в 2009 году Жаном Куненом по роману Криса Гринхала «Коко и Игорь» (2002).
 Столетие «Весны Священной» в Театре Елисейских полей. 29 мая 2013 состоялся гала-концерт, посвящённый тройному юбилею: 100 лет балету Нижинского, музыке Стравинского и Театру Елисейких полей, где в 1913 году «Весна Священная» была скандально освистана. На сцене: труппа и оркестр Мариинского театра, под музыкальным руководством Валерия Гергиева. Хореографическая постановка: Саша Вальц, которая скомбинировала оригинальную версию Нижинского и свою новую интерпретацию.
 По мотивам балета под музыку Стравинского снят один из сегментов «Фантазии» Диснея.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Музыка к балету в формате mp3
 Мультимедийный сайт, посвящённый «Весне священной»
 Весна священная — либретто и фотографии балета в постановке Театра классического балета п/р Н. Касаткиной и В. Василёва
 The centennial of «The Rite of Spring», Ballets Russes, in sketches of Nicholas Roerich

Николай Рерих
Спектакли Русского балета Дягилева
События 29 мая
Балеты 1913 года
Появились в 1913 году во Франции
Балетные премьеры театра Елисейских Полей